Demarkation (frz. démarcation, ‚Abgrenzung‘), entsprechend Demarkationslinie, steht für
 Demarkation (Politik), eine völkerrechtliche Grenzziehung
 Demarkation (Medizin), die Abgrenzung zwischen gesundem und krankem Gewebe
Demarkation (Netzwerk), das Wechseln der Verantwortung und Zuständigkeit für unterschiedliche Netzabschnitte
 die Trennfuge zwischen den Rosenstöcken und dem Geweih bei Hirschen, siehe Petschaft (Jägersprache)

Siehe auch: